Алехандро Ернандез има више значења:

 Алехандро Ернандез (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алехандро Ернандез (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику